Gärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärsjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (5,99 ha)
Gärsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (8,52 ha)
Gärsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (16,4 ha)
Gärsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (34,9 ha)

Se även
Gärssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn